Ак-Мече́ть (буквально с тюркских языков — «Белая мечеть») — название:

 Ак-Мечеть — название города Кызылорда в Казахстане с 1820 по 1852 год и с 1922 по 1925 год.
 Ак-Мечеть — название города Симферополь в Крыму до 1784 года; кроме того, на протяжении XIX века на картах и в официальных документах часто указывались оба названия.
 Ак-Мечеть — название посёлка городского типа Черноморское в Крыму до 1944 года.
 Ак-Мечеть — современное название одного из микрорайонов Симферополя.
 Ак-Мечеть — традиционное неформальное название Мечети имени Марал-ишана, Костанай, Казахстан
 Акмечеть — некрополь и подземная мечеть в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана.
 Акмечеть (также Акмечеть-Аулие) — пещера в Туркестанской области Казахстана.
 Акмечеть (также Акмечеть-Аулие) — гора и археологический памятник в Улытауском районе Казахстана.

См. также 
 Белая мечеть